

Patronymie

 Carina Wiese (1970- ) est une actrice allemande ;
 Franziska Wiese (1986-), est une chanteuse allemande ;
 Friedrich Wiese (1892-1972) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Jasper Wiese (1995- ) est un joueur de rugby à Xv sud-africain ; 
 Kobus Wiese (1964- ) est un ancien joueur de rugby à XV sud-africain ;
 Kurt Wiese (1887-1974), illustrateur de livres pour enfants américain ;
 Leopold von Wiese (1876-1969) est un sociologue et économiste allemand ;
 Ludwig Adolf Wiese (1806-1900) est un pédagogue prussien ;
 Matt Wiese (1971- ) est un catcheur et un acteur américain ;
 Tim Wiese (1981- ) est un footballeur allemand.

Toponymie 
 Wiese, une rivière allemande, affluent du Rhin.

Autres 
 Grüne Wiese, un cocktail.